Ю́жское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Южском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — город Южа.

Муниципальное образование включено в перечень муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Географические данные 
 Общая площадь: 143,86 км²
 Расположение: юго-восточная часть Южского района
 Граничит:
 на севере и востоке — с Мугреево-Никольским сельским поселением
 на северо-западе — с Хотимльским сельским поселением
 на западе и юго-западе — с Холуйским сельским поселением
 на юге — с Мостовским сельским поселением

История 
Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области N 53-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе».

Население

Состав городского поселения

Местное самоуправление 
Администрация городского поселения находится по адресу: 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д. 23.
Глава администрации — Е.П. Хромова  .

Примечания

Ссылки 
Сведения на сайте Администрации Южского городского поселения 

Муниципальные образования Южского района
Городские поселения Ивановской области